Больша́я Ерба — топоним в России.
 Большая Ерба (река) — река в Хакасии, левый приток реки Ерба.
 Большая Ерба (село) — село в Боградском районе Хакасии.